Армянский церковный календарь () — календарь, который использует армянские числа для обозначения дат. Был принят 11 июля 584 года и ведёт отсчёт с 552 года н. э.

История 
Вопрос создания нового церковного календаря был впервые обсуждён в Двинском синоде 554 (555) года при католикосе Нерсесe II Багревандеци, однако официально был принят в 584 году при католикосе Мовсесe II Егивардеци. Древнейший памятник, датированный этим календарём, относится 783 году (Талинский собор).

Обозначение года 

Год записывался численным значением букв армянского алфавита.

Для обозначения того, что буквы указывают на год, чаще всего добавлялось сокращение, например, ԹՎ (сокращение от  год под титлом или без него), или лигатурой этих букв (в особенности в эпиграфических надписях).

Для того, чтобы перевести армянский церковный год в григорианский, к армянскому году нужно добавить 551.

Названия месяцев и дней 
Названия месяцев армянского календаря:

Каждый день месяца в армянском календаре имеет отдельное название. Следующая таблица содержит названия дней обычного (30-дневного) месяца.

Примечания

Ссылки 
 
 Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Вспомогательные науки для церковной истории
 Калькулятор для перевода дат из/в армянский церковный календарь

Календари
Культура Армении